Paalzow ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Paalzow (1823–1908), deutscher Physiker
 Christian Ludwig Paalzow (1753–1824), deutscher Jurist
 Hans Paalzow (1862–1945), deutscher Bibliothekar 
 Henriette Paalzow (1792–1847), deutsche Schriftstellerin
 Nicolas Paalzow (* 1967), deutscher Geschäftsführer des Fernsehsenders Sat

Paalzow ist der Name folgender Orte:

 Paalzow (Walsleben), Ortsteil von Walsleben im Landkreis Ostprignitz-Ruppin in Brandenburg